Couper kan som auktorsförkortning betyda:

 Patrick J. Couper
 Robert A. Couper

Robotskapade auktorsförkortningar